Cataratas do Niágara ou Niagara Falls — quedas de água na fronteira EUA-Canadá
Niagara Falls (Nova Iorque)
Niagara Falls (Ontário)

Desambiguações de topônimos